Корчёмкин — русская фамилия.

 Корчёмкин, Андрей Леонидович (род. 1970) — российский футболист.
 Корчёмкин, Юрий Ильич (1915–1972) — советский физик.

 Корчёмкина, Наталья Александровна (род. 1950) — художник.

См. также 
 Корчёмка — название населённых пунктов.